Vaxelaire ist der Familienname folgender Personen:

 Annick Vaxelaire-Pierrel (* 1974), französische Skilangläuferin
 Lilian Vaxelaire (* 1998), französischer Nordischer Kombinierer